A Eusébio Cup 2011 foi a 4º edição da Eusébio Cup. Foi vencida pelo Benfica, o anfitrião do torneio, com uma vitória diante do Arsenal. Nesta edição do torneio, os gunners de Arsène Wenger adiantaram-se no marcador, mas o Benfica conseguiu dar a volta ao marcador, graças ao argentino Pablo Aimar e ao espanhol Nolito.

Detalhes do jogo 

Sport Lisboa e Benfica
Eusébio Cup
Futebol de 2011 em Portugal